

Patronyme 

 François Quesnay (1694-1774), médecin et économiste français ;
 Robert François Joseph Quesnay (1751-1805), son petit-fils, personnalité politique française ;
 Jules Quesnay de Beaurepaire (1834-1923), magistrat et écrivain français ;
 Pierre Quesnay (1895-1937), économiste français.

Titres 

 Bernard Quesnay (1979), documentaire de Jean-François Delassus.

Toponyme 

 Le Petit Quesnay, village français de Seine-Maritime ;
 Le Grand Quesnay, hameau français de Seine-Maritime
 Quesnay, ancienne commune française du Calvados ;
Quesnay-Guesnon, ancienne commune française du Calvados ;
 Torteval-Quesnay, ancienne commune française du Calvados ;
 Château du Quesnay, château français du Calvados ;
 Château du Quesnay, château français de Seine-Maritime ;
 Manoir du Quesnay, manoir français du Calvados ;
 Manoir du Quesnay, manoir français de la Manche.

Patronyme normand